Plants vs. Zombies: Garden Warfare és un videojoc cooperatiu i shooter de trets en tercera persona pertanyent a la franquícia de Plants vs. Zombies desenvolupat per PopCap Games i distribuït per Electronic Arts. A diferència de l'anterior lliurament dins d'aquesta sèrie com l'era el seu aclamat predecessor, Plants vs. Zombies, aquest és un spin-off i està ambientat en una acció en tercera persona. Va tenir el seu llançament en les plataformes de Xbox 360 i Xbox One pel 25 de febrer a Amèrica del Nord i Estats Units, així, també com el 26 de juny per Microsoft Windows encara que, d'altra banda, el 21 de febrer a Europa. Per a les versions de PlayStation 3 i PlayStation 4, es va llançar el 21 d'agost del mateix any.

Jugabilitat 
El jugador ha de prendre control sobre els seus personatges anant des d'una perspectiva en tercera persona, on intervindrà per atallar obstacles, ja sigui com una onada zombis o fins i tot fins a un enfrontament de cap final. Cada personatge dins d'aquest joc té una forma única d'atac (ja sigui normal, de foc, de gel, tòxic, de càrrega poderosa, d'electricitat, etc) que vaig poder funcionar per a diferents distàncies segons cada personatge i tenen tres habilitats úniques tant defensives i ofensives amb diversos usos i avantatges per treure profit i utilitat a cadascun. El joc disposa de diverses maneres cooperatives en línia per jugar com a Derrota per equips on els dos bàndols de plantes i zombis competeixen simultàniament a ser el primer equip a vèncer a 50 rivals sense un límit de temps i els aliats ressuscitats resten un punt a l'equipo rival, Jardins i Cementiris on les plantes han de defensar els jardins dels poderosos zombis fins que s'acabi el temps i els zombis conquistar cada punt abans que s'esgoti el temps per guanyar, si els zombis capturen un punt les plantes han de defensar l'altre i si les plantes aconsegueixen defensar almenys un jardí elles guanyessin la partida, si els zombis arriben a l'última base a capturar, hauran de complir un objectiu depenent el mapa, i entre d'altres maneres per jugar com el Bomba Gnom, Suburbination, Bandits de Tacs i Derrota Comfirmda i una manera cooperativa de quatre jugadors anomenat Operacions de Jardí exclusiu per a plantes on han de protegir el jardí de 10 onades de zombis sent la 5 i la 10 onades de caps i altres onades especials amb objectius extra per complir i després d'aquestes 10 hordes han d'anar a cert punt on Dave t'estarà esperant per escapar victoriós.

A més, el joc disposa alhora una opció multijugador, mateixa que té una capacitat de fins a vint-i-quatre jugadors en línia, que entre ells hauran d'enfrontar-se (plantes i zombis o viceversa)amb les maneres dites anteriorment. D'altra banda, ofereix la disponibilitat d'interactuar entre dos jugadors en una mateixa pantalla dividida mitjançant la manera cooperativa també exclusius per a plantes idèntic a l'Operacions de jardí sol que amb onades i assalts zombie sense fi.

De la mateixa manera, inclou dins del seu repertori cadascuna de les diferents plantes mostrades anteriorment en la seva predecessora lliura, Plants vs. Zombies, així com algunes de la seva successora i segona part, Plants vs. Zombies 2: It's About Time. Per als zombis, que també estan participant en aquest joc tenen una gran varietat de diferents estils.

Per als escenaris, el joc compta amb una varietat de deu camps de batalla mitjans diferents i quatre mapes enormes per a Jardins i Cementiris sent aquests Ribes Driftwood, Canó Cactus, Calli Principal, i Pujols Trenqués-rabibas amb les variants de dia o nit.

Argument 
Després de diversos anys lluitant, els zombis encara volen els sesos i les plantes defensar-los, però això no ha acabat. Aquesta lluita té el seu desenvolupament després de Plants vs. Zombies 2: It's About Time, els pocs supervivents zombis busquen més reforços i les plantes escapolir-se cap a la tercera línia de suport pel mateix. Els zombis són cada vegada més poderosos i les plantes multiplicant-se per tots costats. Ells tenen una manera de solucionar la lluita fent una batalla al pati, encara que els zombis tenen un altre pla. Entre les plantes i els zombis hauran de veure's al pati i lluitar d'una manera gairebé total, a tirs o cops.

Sistema de nivell 
A diferència d'altres jocs on els jugadors omplen una barra d'experiència per pujar de nivell, en aquest joc el sistema de nivell és per mitjà de desafiaments que el joc disposa, cada categoria de personatges té desafiaments que el jugador haurà de complir per poder pujar de nivell, quan l'usuari hagi completat els desafiaments d'aquest nivell (15 per cadascun), passés al següent i si aquesta categoria aconsegueix el nivell 10, el jugador serà premiat amb un personatge d'aquesta categoria (per exemple, si la classe dels cactus aconsegueix el nivell 10, el premi sera Cactus de Camuflatge). cal aclarir que no hi ha una altra manera d'aconseguir a aquests personatges en específic que no sigui pujant-los a nivell 10. Després el premi per superar cada nivell a sera 10000 monedes, en pujar un nivell també augmentarà el Rang del jugador, sent el Rang màxim el 313.

Plantes 
Són 4 tipus de plantes úniques a la seva classe i poden variar en atac, habilitats, defensa, velocitat, salut i funció, aquests són:

Lanzaguisantes 
 Planta de tipus assalto ràpid(per tant rivaliza amb el Zombi "Soldat"), ràpid en caminar, la seva salut és de 125, el seu atac és alguna cosa lent però assertiu i causa dany àdhuc si no encerta directament al jugador enemic(a causa que el pèsol disparat s'esquitxa molt després de l'impacte) causant dany al voltant de la zona d'impacte, les seves habilitats són:
 Bomba de frijol: Frijol explosiu que s'activa pocs segons després de ser llançat, causa un gran dany (175) i la mort instantània als qui estiguin molt a prop, és perfecta tant per atacar o defensar. Els zombis normals ho confundiran amb un cervell i iran després del.
 Bomba de frijol amb barret:Variant del frijol però est porta un barret mexicà (de parla "mexicana") on l'atac és molt més nociu(250) i l'abast s'expandeix una mica més però augmenta uns segons més per a la seva detonació. Igual que l'altre frijol, aquest també pot atreure als zombis normals.
 Guisantralladora: Espècie de transformació on la planta s'enterra sense poder moure's del seu lloc sol girar per després convertir-se en una metralladora letal amb una munició de 100 pèsols i gran abast però amb el desavantatge de poder ser atacat fàcilment per no poder moure's del seu lloc. Ideal per danyar a enemics que estan lluny de l'abast o per danyar al jugador que aquesta en manera cap. Fa 8 punts de dany per pèsol i 10 0 12 en el cap.
 Guisantralladora retro: Variant de l'habilitat on es canvia l'estil per una vella metralladora, l'atac és el doble de nociu però la munició es redueix de 100 pèsols a 50 pèsols i el tret té una lleugera reculada. És millor usar-la a distàncies més curtes, ja que el dany duplicat solament servirà si l'enemic es troba a una distància mitjana o propera a tu.
 Manera Hiper: Estat on dota al pèsol de més velocitat i poder donar grans salts amb la probabilitat d'arribar a llocs inaccessibles per pocs però valuosos segons. És perfecte per escapar de múltiples enemics ràpidament sense que sospitin i per convertir-se en un objectiu difícil d'atacar per al rival.
 Súper salto pèsol: Variant de l'habilitat hiper on dota el jugador el poder de donar salts molt més grans que l'altra variant però reduint la velocitat en caminar, sinó s'usa per saltar aquesta habilitat seriosa completament inútil.

Variants del Lanzaguisantes 
 Lanzaguisantes: Variant estandar, amb una munició de 10 pèsols, 12 amb la millora , els pèsols disparats tenen una bona grandària al grau de llevar cert dany encara que no sigui directament cap a l'enemic però si encerta causa un dany crític(en el cap) de 37 punts i 10 punts en dany per zona. És molt versatil i fàcil d'usar, ja que el seu espiell és gran i per això és fàcil apuntar els trets.
 Pèsol de foc: Variant armat amb un canó de foc, té una munició de 12 pèsols que causen un dany d'entre 25 a 28 punts i altres 15 punts de dany addicional per cremades(5 punts de dany 3 vegades).
 Pèsol de gel: Variant armat amb un canó de gel amb una munició de 15 pèsols, després de múltiples trets a un sol objectiu pot arribar a congelar-ho i inmovilizárlo i per això no podrà usar habilitats per curt temps tornant-ho un blanc fàcil tant per al jugador i els seus aliats.
 Pèsol tòxic: Variant armat amb un canó tòxic amb una munició de 12 pèsols, causa entre 10 a 26 punts de dany i 32 punts de dany si el tret va ser directe, la seva arma té un gran abast i precisió, els enemics que s'apropin al pèsol tòxic s'infectessin i els causés un petit dany de 2 punts per intoxicació i té un gran dany en àrea podent intoxicar a molts enemics alhora.
 Pèsol comando: Variant armat amb un canó automàtic similar a la "guisantralladora", amb una munició de 25 i 35 amb millora, els pèsols causen 10 punts de dany encara que no tenen una gran grandària i tampoc causen dany per zona però ho compensa amb la seva ràpida velocitat de tret.
 Agent pèsol: Variant armat amb un silenciador semiautomatico, els pèsols no tenen una gran grandària pel que no provoquen dany per zona però gràcies a la seva precisió pot causar fàcilment danys crítics(en el cap) i la seva munició és de 12(però amb una millora arriba a 15 trets),fa 12 i 22 punts de dany i la salut d'aquest pèsol és de 100 en comptes de 125, dispara tan ràpid com siguis capaç d'accionar el botó de tret.
 Pèsol Xèrif: Personatge agregat en el segon DLC del joc, variant del vell oest armat amb un potent revòlver amb una munició de 6 trets de recarrega ràpida, causa un dany de 22 o 30 per cada bala, és de curt o mig abast però la seva velocitat de tret depèn que tan ràpid pot ser el jugador al moment d'accionar el "gallet". Aquest pèsol és recomanat per multijugador, això es deu al gran dany ràpid que pot ocasionar amb pocs trets. Igual que l'Agent Pèsol i el Pèsol comando, el pèsol xèrif és un personatge que no pot provocar dany en area.
 Lanzabayas: Variant adornat amb fruites tropicals amb una munició de 8 trets pesats, causen un gran dany de 35 si impacta a l'enemic i de 15 o 20 per dany per zona, és bo en qualsevol abast però la seva velocitat de tret és lenta.
 Pèsol de plasma: Aquest Lanzaguisantes dispara més ràpid que el Pèsol Normal, però solament causa 20 punts de dany. Té un dany d'esquitxada d'una àrea molt petita de deu, i un tret carregat que pot arribar a fer entre 60 a 70 punts de dany. Aquest pèsol igual que els altres que van venir en els DLC que són completament gratis per a tots els usuaris de totes les consoles i per conseqüència és un dels favorits.

Planta Carnívora 
Planta tipus de cos a cos (per tant rivaliza amb el zombi "All-Star"), és el "tanc pesat" de l'equip de les plantes i la seva salut és de 175 punts, el seu atac és a mossegades(ha de ser precís) o simplement s'empassa sencer a l'enemic si ho atrapa per darrere, les seves habilitats consisteixen purament en l'atac cos a cos, aquests són:
 Cavar: L'arma definitiva de la planta carnívora.Té l'habilitat de fer túnels i emboscar als zombis sortint de la terra per sota dels seus peus! Una excel·lent habilitat ideal per emboscar a l'enemic, o com ataqui sorpresa sense que l'enemic tingui nila més minima sospita. No obstant això les magranes i mines sonicas dels zombis enginyer poden atordir a la planta carnívora i treure-la de la terra per la qual cosa cal ser molt acurat per no ser blanc facil per a l'enemic i els seus aliats.
 Cavar en carrera: És gairebé el mateix que cavar normal solament que ets més ràpid al moment d'enterrar-te però l'habilitat dura menys. És molt difícil atrapar a l'enemic i l'habilitat s'esgota massa ràpid pel que és recomanable usar el cavar normal i no el Cavar en carrera.
 Pinchohierba: És un parany terrestre ideal per emboscar als zombies, al moment que l'enemic trepitgi la pinchohierba aquesta ho alça i ho danya quedant vulnerable i sense poder atacar o defensar-se per uns segons i fins a perdrà 25 de salut per segon en total 50 de salut, pots posar fins a 3 pinchohierbas alhora.
 Pinchohierba Punxant: Fa moltíssim més dany que la pinchohierba estandar però solament pots posar 2 pinchohierbas per recarrega i alhora. És ideal per atacar als jugadors enemics desprevinguts ràpidament.
 Chesterhierba: Aquesta habilitat va sortir en un sobre de Carnívora Chester que contenia les dues noves habilitats de la planta carnívora, solament canvia l'aparença de color taronja i té la cara i lents de Chester i una mica el dany.
 Pringue: Fa que els enemic es quedin ralentits ( movent-se molt lentament), els bloqueja les seves habilitats, li lleva 5 de salut cada segon en total 20 o 15 de salut, queden molt vulnerables i la carnívora pot menjar-los-hi fàcilment per l'esquena. Si l'enemic està fora del teu rang pots disparar-li el pringue als teus aliats per ho derrotin per tu i així condeguir una assistència de pringue. És mes una habilitat de suport que ofensiva, però recarrega molt ràpid i és summament útil.
 Pringue Superpegajoso: Fa que els enemics es quedin vulnerables sense poder moure's solament donar voltes sobre la seva posició per 4 o 5 segons i les seves habilitats no funsionaran però el dolent és que solament lleva 10 punts de salut i triga mes a recarregar que el pringue normal.
 Pringue de Formatge: Igual que la chesterhierba vènia en el sobre de Chester també vènia el pringue de formatge, és el pringue que més danya en el podent fer fins a 40 punts (10 per segon) però triga mes a recarregar, és molt efectiu a llarga distància però el jugador ha de tenir molta precisió a l'hora d'apuntar i llançar-ho a l'enemic.

Variants de Planta Carnívora 
 Planta Carnívora: Variant Comuna i corrent de les carnívores, ataca cos a cos fent de dany per mossegada 25 punts, el seu temps per atrapar a l'enemic és curt, la seva aparença és idèntica a la del primer joc com les altres plantes de l'equip.
 Carnívora Toxica: Variant que s'aconsegueix portant la categoria de planta carnívora a nivell 10, la seva habilitat és l'escampar toxines per la seva boca. Cada toxina provoca 2 punts de dany i pot escampar-les ràpidament en un abast molt curt, també pot intoxicar a l'enemic si està prop d'ella amb el dany extra de toxicitat. Té una salut 150 punts i 175 amb millora.
 Carnívora De Foc: Variant molt semblant a un llançaflames, però és molt bo a curta distància i crema a l'enemic a curt abast amb dany extra i progressiu de foc i és letal quan hi ha grups grans de zombis. No pot mossegar als Zombis com les altres, però així i tot pot atrapar a l'enemic si la carnívora aquesta a la seva esquena. Aquesta carnívora va ser millorada per compensar el poc abast que tenia, sent una de les poques plantes carnívores amb una manera de joc alguna cosa diferent. És molt versatil i ràpida pel que és un dels personatges més volguts i usats pels jugadors.
 Carnívora Bolido: La seva aparença és la d'un acte de carreres, és la carnívora més ràpida de totes gràcies al seu potent motor i quan acaba de digerir als zombis augmenta la seva velocitat considerablement per uns curts però vitals segons ideals per escapar ràpidament dels zombis i posar-se fora de perill en alguna zona, no obstant això gràcies a la seva rapidesa en caminar i mossegar, la seva salut es veu reduïda de 175 a 125 punts (100 sense la millora Xassís Reforçat). És juntament amb el Cactus del futur les úniques plantes del joc basades en maquines.
 Carnivora Dracunivora: El seu aspecte és similar al d'un vampir, en atrapar a un zombi recupera 50 punts de vida, al més pur estil de Dracula. És una referència a Dracula, almenys són rumors d'internet. La Planta Dracunivora és molt efectiva, ja que recupera molta salut ràpidament però se sanés únicament si es menja a l'enemic(no explica si l'enemic va ser derrotat per mossegades).
 Carnívora Poderosa: La seva manera de joc és igual a la de Carnívora de foc, llança poderosos rajos que electrocuten als enemics propers, molt similar al Jonc Elèctric de Plants vs Zombies 2, els seus rajos viatgen de Zombi en Zombi propagandose ràpidament. El seu dany és d'entre els 10 i 12 punts, és molt versatil, ja que els seus rajos són veloços.
 Carnívora Blindada: Personatge agregat pel DLC de Zomboss Down , el seu dany per cada mossegada és mínimament més lent que les altres carnívores però és el doble de letal(de 25 a 50 punts de dany), conté 200 punts de salut(225 consigiendo la millora). És el pes pesat de les plantes carnívores pel que és el personatge més lent del joc però també un dels millors sense lloc a dubte, ja que té molts punts de salut i de dany. Es recomana equipar-li l'habilitat personalitzada Pringue Superpegajoso perquè l'enemic no pugui escapar i compensar així la lentitud del personatge.
 Carnívora Chester: Aquest personatge i un científic venian al principi en codis que solament s'aconseguien en països com I.I.O.O comprant sobres de Cheetos, al cap i a la fi van sortir disponibles per a tots els jugadors. Les seves mossegades són més ràpides que la resta de les carnívores i causen entre 20 a 30 punts de dany i la seva especialitat és tenir mes velocitat per empassar un zombie en atrapar-ho. Quan va sortir contenia 2 sobres, un amb el personatge i un altre amb habilitats especials, Pringue formatger i chesterhierba.
 Cosa Carnívora: Salio al costat d'altres 6 personatges (7 si expliquem a Pèsol de Plasma per a versió Ps3 i Ps4 en el Dlc The Legends of the Lawn). El seu dany és en una àrea molt curta, llança llot que provoca 5 punts de dany,més amb la millora,la seva vida és de (100 i 125 amb millora) aquesta planta carnívora és com una carnívora camuflatge molt útil en mapes amb molta vegetació també es recupera la salut més ràpid de tots els personatges i això és molt útil en plantes vs zombies Garden Warfare 2

Girasol 
El girasol és un tipus de planta curativa de curta i mitjana distància, per tant rivaliza amb el zombi científic, el girasol també posseeix una velocitat normal més ràpida a diferència de les altres plantes facilitant aconseguir-los per guarir-los o per escapar.
En ser el remeier del grup de les Plantes té l'habilitat de sanar al seu equip, entre elles tenim:
 Flor curativa: Col·loca un test que produeix sols que guareixen a la planta que se li aproximi a ella. La seva producció de Sol és ràpida i després d'uns segons desapareix. Si hi ha diversos aliats sanant-se gràcies a ella, la flor curativa sanés mes a la planta mes ferida i després a la resta de l'equip.
 Raig solar: Igual que Lanzaguisantes, el girasol s'enterra en el sòl i dispara un poderós atac solar, provoca 7 o 8 punts de dany per segon i amb una munició de 100 en el carregador.
 Raig de curació: Guareix a l'aliat més proper constantment estant prop d'ell sense un límit de temps, únicament ho guarís a ell i no al girasol. Dos girasols poden emetre rajos simultàniament fent un excel·lent duo i guarint-se constantment.
 Flor fosca: És el costat fosc de la Flor curativa, en comptes de guarir als aliats planta ataqués ràpidament als enemics zombi que localitzi dins del seu rang, entre 4 i 6 punts de dany per ràfegues de tres trets consecutius.
 Raig d'erupció solar: A diferència de raig Solar l'habilitat del Raig d'erupció solar és més letal podent causar entre 12 o 14 punts de dany i amb una munició de 50 en el carregador. Està inspirat en les erupcions solars que emet constantment el Sol, valgui a la redundància.
 Raig de curació arc de Sant Martí: Guareix més ràpid? Té major abast? Dura més? Què té de diferent? RES! solament és més bonic i agrega uns curiosos sons de riures al raig de curació.

Variants de Girasol 
 Girasol: La classe estandar del Girasol amb un carregador automàtic i precís anomenat Impuls Solar que llança 50 rajos de sol (60 amb millora), amb cadència Moderada i provoca entre 4 i 8 punts de dany per cada bala.
 Pètals de Metall: Aquest girasol és la variant pesada i ofensiva d'aquesta classe amb 150 punts de salut. El seu carregador és el Centelleig de Metall amb 50 centelleigs i 60 centelleigs aconseguint la millora, una cadència molt veloç i provoca entre 5 i 9 punts de dany. Aquest personatge s'aconsegueix pujant a Nivell 10 al Girasol. És una mica més lenta que les seves altres companyes girasols pel pes del metall però ho compensa amb la seva gran salut i dany.
 Flor Ombrívola: Variant que usa el carregador Energia Fosca amb una munició de 50 i tret automàtic. Dispara amb una cadència molt alta i causa entre 6 i 10 punts de dany. És difícil apuntar i és recomanable disparar des del maluc.
 Flor Poderosa: Variant elèctrica que usa el carregador Impuls de Poder amb 40 rajos de flor amb una increïble cadència, causa entre 4 i 8 punts de dany i el dany flueix ràpidament a enemics propers podent matar a escamots sencers d'enemics ràpidament.
 Flor de foc: Variant amb el carregador impuls en flames amb 30 trets automàtics en el cartutx (35 amb millora) el seu dany és entre 6 i 8 punts, juntament amb el dany extra de foc progressiu. Amb aquesta planta és millor apuntar en el maluc o el cap per augmentar el seu acompliment.
 Flor Mística: Aquesta variant amb el carregador de tret misteriós amb una capacitat de 20 rajos. Dispara manualment (Depèn de quantes vegades premis el gallet) causant entre 13 i 15 punts de dany, mentre que est carregant el seu propi tir pot causar més de 55 punts de dany (Com el pèsol Plasma). Amb aquesta planta és millor disparar des del maluc (Sense apuntar directament), ja que és molt difícil encertar cada tir.
 Flor extraterrestre: Aquesta variant apareix en el DLC The Legends of the Lawn. Té el carregador semiautomàtic anomenat Boirina d'Espores que dispara espores que causen entre 13 i 17 punts de dany i en detonar deixen una pols que fa mal periòdic de 3 en 3 al zombi que s'apropi i fa mal d'àrea per la boirina,en recarregar fa un curiós so d'extraterrestres
 Faraó de sol: És la variant que va aparèixer en DLC Zomboss down dispara en ràfegues x3 (Estrenys una vegada el gallet i dispara tres rajos alhora), el seu carregador és el Làser Cobra amb 30 làsers per disparar i provoca entre 9 i 15 punts de dany per cada làser. És un dels personatges de la categoria mes letals del joc.

Cactus 
El cactus és el franctirador de l'equip i dispara una mica lent, per la qual cosa rivaliza amb el Zombi Enginyer. Les seves habilitats són defensives i ofensives, una mica a l'estrateg, les seves habilitats són les següents:
 Papapum: Si un Zombi la trepitja pot matar a gran quantitat de zombis propers a ell, causa 175 punts de dany. Es poden plantar un total de 3 Papapums alhora. Una excel·lent estratègia per a la manera de Jardins i Cementiris és posar-les prop del jardí o en els agugeros amb ossos on els rivals invoquen zombis, gràcies al camuflatge natural de la papa.
 Mina de Llavor de Papa: Causa menys dany i el seu rang d'explosion també és més curt però es poden plantar fins a 5 Mines de llavor de papa per recarrega i són menys visibles per als Zombis per ser més diminutes que les seves germanes papapums.
 All: És un DRON que dispara agulles sense límit fins a cansar-se i perdre potència de vol, conté 1 habilitat especial la qual és una pluja de Blats de moro explosius que llança en una zona per eliminar a diversos enemics alhora. El seu tret és molt ràpid i provoca entre 8 i 12 punts de dany. Té 5 punts de salut així que és millor estar sempre en moviment, ja que ho poden destruir fàcilment amb un bon tret. En usar aquesta habilitat el cactus quedés inmovil i indefens pel que la millor idea per usar el DRON és a allunyar-se tan bé com sigui possible dels enemics per no ser un blanc fàcil per a ells.
 Carxofa: Dispara amb el seu carregador cors de carxofa que fan menys dany comparant amb l'amb el seu homòleg all (entre 4 i 6 punts de dany) i es cansa després d'un cert temps continu de tret. Té 20 punts de salut i pot deixar caure un sol Blat de moro tendre, que causa 35 de dany per cada Panotxa llançada, entre més a prop est el Zombi. En usar aquesta habilitat el cactus també quedés inmovil i indefens pel que la millor idea per usar el DRON és a allunyar-se tan bé com sigui possible dels enemics per no ser un blanc fàcil per a ells.
 Barrera de Trenca-Ràbies: Pots col·locar un total de 4 Trenca-Ràbies alhora, té bona quantitat de salut i és de molts usos; Bloqueja el pas a tot Zombi jugador o controlat per la màquina, es pot usar com a escala per desplaçar-te d'un lloc a un altre o d'esquer, i també com a protecció de cobertura en disparar. Es recomana col·locar una Papapum darrere d'aquesta barrera per complementar-se correctament.
 Donzella de ferro: Pots col·locar una Donzella de Ferro per recarrega i 4 alhora, té moltíssima salut i si s'usa molt bé pot marcar la diferència. És perfecta per bloquejar als Zombis tant bots com a jugadors reals en zones estretes. Pots utilitzar-la de cobertura igual que la nou trenca-ràbies. Gràcies a la seva altura i resistència pot bloquejar fàcilment els perillosos ZPG o coets multiple dels zombis soldat salvandote així la vida en moltes ocasions.

Variants del Cactus 
 Cactus: És la classe estandar del cactus el carregador és de 10 i 12 amb la millora amb cadència ràpida i el seu dany de 30-35 punts. Malgrat ser un personatge inicial, el seu acompliment és alt i efectiu.
 Cactus Bandit: Variant agregada en el DLC de Zomboss Down amb un tret automàtic en metralladora ràpida, el seu carregador metralladora porta 15 agulles i causa dany entre 6-12. És el cactus amb el tret més veloç i també el que té més possibilitats de sobreviure a curta distància.
 Cactus Camuflatge: Variant Franctirador del cactus i es desbloqueja en pujar del nivell 10. El seu carregador semiautomatico és el Tret de Camuflatge amb 5 agulles carregades i 6 aconseguint la millora. Dispara una mica lent però danya 33 punts en el cos i 66 punts en el cap, és molt letal, solament basten dos tirs en el cap per derrotar soldats o enginyers. El seu ús és a llarga distància, ja que el zoom del personatge és exagerat i lent en moure. Triga 3 segons per recarregar els seus tirs. Gràcies al seu color és molt fàcil camuflar-se en territoris amb molta vegetació. Mai utilitzis aquest personatge a curta distància perquè el més segur és que siguis derrotat fàcilment.
 Cactus Jade: Variant peso pesat del Cactus que va sortir en l'últim Dlc, "The Legends of the Lawn". El seu carregador és el "Tret de dispersió" amb 12 agulles, dispara ràpid i provoca entre 18-30 punts de dany normal. Quan una agulla no dona a l'objectiu després d'un curt temps explota i provoca entre 4-14 punts de dany a l'enemic que aquest prop d'ella. És el pes pesat per la qual cosa té 150 punts de salut, 25 punts més de salut comparant-ho amb altres cactus.
 Cactus de Gel: Variant de gel del cactus amb un carregador anomenat Agulles de gel, conté 15 agulles gelades i 20 amb millora i fa entre 15-25 punts de dany. L'habilitat especial d'aquest cactus és poder ralentir i congelar als enemics fent-los blancs summament fàcils en ser congelats per les agulles, els seus trets no fan molt dany però són precisos i ràpids.
 Cactus Poderós: Variant elèctrica del cactus, el seu carregador és l'Agulla elèctrica carregada amb 10 agulles i 15 amb millora, fa entre 15-25 punts de dany. La seva especialitat és conduir el dany elèctric de zombi en zombi podent derrotar escamots sencers d'enemics alhora.
 Cactus Cítric: Variant tropical i promocional del cactus, va venir juntament amb Lanzabayas en els sobres gratuïts promocionals de la marca Aquafina. Dispara en ràfegues x3 com el Faraó del Sol, conté el carregador "Explosió de Taronja" amb 24 bales. Fa entre 9-14 punts de dany. És el cactus del tret en Ràfega ràpida.
 Cactus de foc: Variant igni del cactus, per la qual cosa conté dany progressiu addicional de foc. Conté en la seva carregador "Agulla de foc" 12 agulles que provoquen entre 25-30 punts de dany, els seus tirs són molt ràpids i precisos fent-ho fàcilment un dels personatges més usats del joc pels seus múltiples avantatges.
 Cactus del Futur: Variant de tret Manual del cactus. El seu carregador "Tret del futur" conté 12 càrregues d'energia plasmàtica, fa 16 punts de dany en el cos i 22 en el cap i amb l'atac carregat causa fins a 107 punts de dany, les bales van tan ràpid com el teu siguis capaç de pressionar el botó de tret i triga solament 2 segons a recarregar. És el personatge amb el tret carregat més potent de tot el joc (107 punts de dany en el cap), tant així que pot matar amb un sol tret carregat a un científic que té la seva salut completa.

Zombis 
 Hi ha 4 tipus de zombis diferents un de l'altre amb diferent ofensa, habilitats, defensa, velocitat, salut i funció, aquests són:

Soldat 
 El soldat és el costat ofensiu dels zombis (Per la qual cosa rivaliza amb Lanzaguisantes) i s'ha de desplegar i atacar molt, entre això les seves habilitats:
 ZPG: El soldat és capaç de disparar des de la seva esquena un coet summament nociu que va volant fins a l'objectiu, provoca més de 175 punts de dany per atac directe però poc dany per zona. L'única planta que podria sobreviure a un ZPG directe és la Carnívora Blindada.
 Coets múltiple: El soldat dispara 4 coets per impactar a diversos objectius, causa entre 15 i 60 punts de dany, no sumen el dany equivalent al ZPG però són molt útils per sobreviure a un combat cos a cos, sobretot contra plantes carnívores.
 Salt de coet: Soldat que utilitza el seu coet per propulsarse per l'aire, supera una gran altura i es pot usar una vegada per recarrega. És una habilitat que serveix per arribar a zones molt altes ràpidament o inclusivament per sobreviure a atacs de plantes carnívores. És de salt alt.
 Boto Propulsado: Soldat que utilitza un coet propulsado, el seu salt és més baix que el salt coet normal però ho empeny més endavant i pot usar 2 vegades aquesta habilitat per recarrega. És de salt llarg.
 Núvol apestosa zombi: Soldat llança una magrana de fum toxico que s'activa al contacte, si un enemic entra en contacte amb el fum infligeix entre 2 o 4 punts de dany per segon i bloqueja la visibilitat dels tests i jugadors planta per un cert temps.
 Núvol superapestosa: Aquest fum tòxic causa entre 4 i 6 punts de dany constantment, però dura menys que el núvol apestosa estandar. Ideal per atacar enemics rapidamente.

Variants del Soldat 
 Soldat: Variant estàndard equipat amb un Sub-fusell Zomboss amb un carregador "Destructor Z-1" carregat amb 30 bales. Té una cadència de tir elevada i fa entre 5 i 8 punts de dany sense millores. El soldat dispara amb bales veloces i el seu tir arriba en un moment a l'objectiu.
 Centurión: Variant de foc equipat amb el carregador "Raig de foc" disparat en ballesta amb 12 rajos ignis, provoca entre 8 i 24 punts de dany sense millores (Fa més dany de prop que des de lluny), més 5 punts de foc progressius. Dispara de manera Manual i ràpida. Aquest personatge va sortir en el Dlc "The Legends of the Lawn".
 Tropa aèria: Variant veloç equipat amb el carregador Zona perillosa amb 25 bales i 30 aconseguint la millora. Provoca entre 4,9 o fins a 12 punts de dany per tir. Té una cadència de tir summament ràpida el que dona la sensació de tenir poca munició però té gran dispersió de bala per la qual cosa aquest personatge deu estar recarregant tot el temps. És el soldat amb major cadència de tir. Té bastants possibilitats de sobreviure a batalles a curta distància. Aquest personatge va sortir en Dlc "Zomboss down".
 General Suprem: Variant automàtic que conté l'arma "Metralladora orada" que dispara sense un límit de bala, però es sobrecalienta. Provoca entre 2 i 7 punts de dany en l'enfrontament de prop (És un zombi molt dolent a llarga distància per l'inconvenient de la dispersió de bala) És el zombi amb millor velocitat de tir juntament amb Tropa aèria.
 Tropa Àrtica: Variant de gel amb el carregador "Destructor Z-1 gelat" amb 25 bales sense millora i 30 amb millora. Té una bona cadència de tir, fa entre 4 i 7 punts de dany, és escàs el seu dany però ho compensa amb l'efecte de congelar a les plantes després d'un cert nombre de tirs ingressats en ella tornant-la així un objectiu summament fàcil per derrotar.
 Coronel de tancs: Variant de canó i dany en àrea, el seu carregador és amb un Mega-canó que solament té una bala, fa gran dany en àrea, causa entre 40 i 70 punts de dany directe i en zona, amb una recarrega ràpida. És l'únic soldat amb dany en zona, s'usa millor a mitjana i llarga distància.
 Soldat camuflat
: Variant franctirador amb un carregador de 15 bales de la seva "Sorpresa camuflada". Dispara de manera Manual, dispara bales que causen entre 12 i 19 punts de dany. El soldat camuflat utilitza la seva vestimenta per amagar-se en la vegetació 
 SuperComando: Variant del soldat amb una "Ballesta Z4".Provoca entre 12 i 22 punts de dany per cada bala i té major abast que altres soldats. El SuperComando pot derrotar múltiples plantes gràcies a la seva tan curta recarrega de mig segon.Té 3 bales i 4 amb millora i és l'únic soldat que dispara a ràfegues. És útil per a totes les distàncies fent-ho versàtil per a qualsevol ocasió.

Enginyer 
 L'enginyer dispara atacs lents i és l'estrateg dels Zombis (Rivaliza amb Cactus) consta amb habilitats ofensives i estratègiques aquestes són:
 Granada Sonica: Enginyer llança una magrana que atordeix a totes les plantes properes gràcies al terrible soroll que aquesta genera en un radi al voltant d'on va detonar la magrana, no causa dany però pot evitar que les plantes ataquin i que una carnívora o diverses d'aquestes surtin de la terra quan estiguin cavant.
 Mina Sonica de proximitat: Enginyer col·loca mines que quan una planta s'apropa és atordida igual que la magrana però amb un radi menor, aquestes mines són més defensives que ofensives però no perden la seva utilitat i pots posar 3 mines sonicas alhora. Són perfectes per defensar-te de les plantes mentre construeixes el teletransporte perquè els teus aliats zombi aconsegueixin el jardí a capturar més ràpid en jardins i cementiris.
 Dron Zombot: Dispara rajos zombi que provoquen entre 4 i 10 punts de dany. Igual que l'All deixa caure cons bomba que esclaten a les plantes. Té 5 Punts de salut pel que has de moure't quan ho usis perquè ho poden derrocar fàcilment. Igual que el cactus, quedessis immòbil i indefens mentre ho uses, així que usa-ho quan no hagin enemics a prop.
 Dron Coet: Dispara un làser zombi que provoca entre 2 i 5 punts de dany, el làser es sobrecalienta. Conté 20 punts de salut però no deixa caure més d'un con.
 Martell Pneumàtic: Enginyer es mou veloçment amb el Martell Pneumàtic per desplaçar-se en tota esplendor. Es descarrega després de cert temps i en apropar-se a una planta la enviste i mana cap enrere provocant punts de dany escassos.
 Martell Pneumàtic Turbo: Enginyer utilitza una millora del seu Martell Pneumàtic i es desplaça molt ràpid però dura moltíssim menys que el normal.

Variants de l'Enginyer 
 Enginyer: Variant estàndard amb el carregador "Llançador de Ciment" que conté 12 trets, provoca un dany en àrea menor a 15 i causa entre 18-25 punts de dany. Conté 125 de salut.
 Electricista: Variant elèctric amb el carregador "Destructor de volts" amb 10 Boles de volts recentment carregats, fa mal en àrea major que el d'Enginyer, 5-12 de dany en àrea i directament fa entre 30-40 punts de dany, o entre 30 i 35 punts de dany crítics, afegint el dany que sofriran els enemics propers a l'objectiu impactat.
 Expert en Neteja: Variant tòxica que dispara des d'una ballesta amb la seva 12 tirs d'Escombraries tòxiques, fa gran dany en àrea i fa entre 3-8 punts de dany i en dany directe entre 27-37 punts de dany més el seu dany extra tòxic progressiu de 2. Aquest personatge va venir inclòs en el DLC anomenat The Legends Of The Lawn,a diferència de tots els tòxics no intoxiqués als seus adversaris de prop com ho fan tots els tòxics 
 Mecànic: Variant equipat amb la seva arma d'aire comprimit automàtica amb un total de 30 bales. No fa cap mena de dany en àrea i causa entre 3-9 punts de dany critico, és escàs el dany critico però és recompensat per la seva gran quantitat de tir en cadència veloç.
 Pintor: Variant de tir pesat i cadència de tir lenta amb la seva arma Ballesta de pintura que dispara 12 bombes de pintura, el seu dany en àrea és d'entre 10 a 15 punts i fa entre 35-45 punts de dany per impacte directe. És l'enginyer que dispara més lent, però també amb major dany i la seva pintura gairebé no té caiguda per la qual cosa és perfecte per ser franctirador, pot ocasionar danys de 40 a 80.
 Paisatgista: Variant que dispara des de la seva ballesta "Destructor d'herbes" el qual conté 10 herbes que dispara, la seva cadència de tir és moderada. Fa entre 18-35 punts de dany en àrea, fa 30 punts de dany directe. El seu mecanisme de tret és idèntica al d'un pèsol. Aquest personatge va venir inclòs en el DLC anomenat Zomboss Down.
 Soldador: Variant de foc que usa l'arma "Destructor soldador" el qual conté 12 boles de foc, fa entre 5-12 de dany en àrea, fa 25 punts de dany directes i conté els seus 5 punts de dany de foc progressiu. És l'Enginyer que es desbloqueja portant la classe dels enginyers a nivell 10.
 Lampista: Variant que usa la seva arma connectada a un "Vàter" amb el seu carregador "Tret de Desastacador" 8 tirs i 10 amb millora, fa mal en àrea entre 20-25 punts i 35 punts de dany per impacte directe, la cadència del seu tret és moderada.

Científic 
El científic és el remeier dels zombis (Rivaliza amb el Girasol) té 100 punts de salut i habilitats defensives, curativas i ofensives, aquests personatges s'usen per a curtes distàncies, les seves habilitats són les següents:
 Boles Llepassa Explosives: Científic llança boles llepassa que es peguen a les superfícies, si aquesta s'adhereix a una planta explotés fent 50 punts de dany i fa un dany en àrea si les plantes estan voltes. Intenta llançar-les en llocs on les plantes estiguin amuntegades (per exemple en un jardí que han de defensar) per augmentar les possibilitats de derrotar-ne almenys una.
 Mega Bomba curativa: Científic desplega una bomba curativa davant d'ell, que detona en 2 a 4 segons, en esclatar desplega una substància de color morat que guareix molts punts de salut en un radi proper d'on va esclatar (40 a 60 punts de salut) podent sanar a diversos aliats ràpidament alhora.
 Bola chester: Llança una bola llepassa explosiva taronja amb puntitos negres, aquesta causa 75 punts de dany però triga mes a recarregar.
 Distorsió: Científic usa una distorsió de l'espaitemps que ho desplega veloçment on la científica anotació, és summament útil per escapar de plantes carnívores o posar-se darrere dels enemics i danyar-los a l'esquena.
 Distorsió d'energia: Científic es transforma en una Bola d'energia per desplaçar-se fent-se invencible per pocs però vitals segons, es pot cancel·lar l'habilitat tornant a prémer el botó amb la qual s'activa (Triangulo en Ps, 2 en Pc o I en Xbox) és perfecta per colar-se en la mansió de Dave el boig en Jardins i Cementiris.
 Distorsió de formatge: Científic usa la distorsió per desplaçar-se veloçment i si un enemic està a prop li danyarà amb formatge (uns 30 punts).
 Estació de Curació Zombi: Científic col·loca una torreta que guareix als zombis en un radi proper, guareix entre 4 a 6 punts de salut per segon.
 Estació de Curació blindada: Col·loca una Estació de Curació que guareix més lent, 2 punts de salut per segon, però és moltíssim més difícil de destruir (D'aquí el seu nom) i dura menys.
 Estació guepardo: És l'estació que guareix més ràpid que les altres fent-la la més útil de totes, té la cara de Chester.

Variant del científic 
 Científic: El científic és la classe estàndard d'aquest mateix zombi, dispara des d'un tipus d'escopeta amb el seu llançador "Disparo Pringoso" amb 6 trets el qual causa més dany si aquesta més a prop des de 25 fins a fins i tot 50 punts però el seu recarrega és lenta. El dany és DIRECTE.
 Físic: El físic és la variant elèctrica del científic i causa entre 18-36 punts de dany. Dispara rajos des del seu "Llançador PEM" és bastant lenta i el seu carregador és de 6 "Cartutxos". Fa mal en àrea baix i fa mal a més d'una planta alhora.
 Dr. Tòxic: El Dr. Tòxic és la variant toxica del científic, tret lent i recarrega ràpida. Dispara 5 toxines del seu "Destructor de Radiació" fa entre 8-12 des de lluny i a altres distàncies 15-39 punts de dany, juntament amb el seu dany progressiu de toxicitat quan l'enemic està a prop.
 Biòleg Marí: Variant amb tir de cadència elevat que pot destruir a l'enemic amb els seus 7 trets del carregador "Destructor dofí". Fa entre 18-30 punts de dany directe i inclusivament 50 punts si està molt prop del seu objectiu. Per recarregar els trets llança un diminut pescadito i el dona a menjar a un petit dofí beu zombi que és la seva "escopeta"
 Dr. Chester: Variant que va venir al costat de Carnívora Chester en paquets de cheetos per codi, al cap i a la fi va sortir gratis. Dispara 6 cartutxos del "Destructor de Formatge" i fa 25 punts de dany (Igual que Carnívora Chester). Has d'estar molt prop de l'enemic.
 Químic: Variant del nivell 10 del científic que dispara des del seu carregador Destructor de got químic el qual sense millores conté 6 trets de got químic i 8 amb la millora. Per fer mal has d'estar pegat a l'enemic perquè sinó no li faries ni pessigolles, fa entre 40 i 80 punts de dany. Aquest personatge va ser modificat uns mesos després de la data de sortida del joc perquè abans est tenia 12 trets com maximo, i després ho van reduir a 8.
 Astronauta: L'astronauta és una variant del científic que té una cadència de tir veloç i l'únic de la classe a ser automàtic. Té 18 "Roques lunars" el seu carregador i cada tir causa entre 18-22 de dany. És el científic que s'usa millor per a llargues distàncies.
 Paleontologo: Variant de foc de la categoria científic, utilitza la seva arma "Destructor Dinosaure" carregada amb 12 trets i 15 amb millora. El seu tir és moderat i ràpid, fa entre 15-35 punts de dany, sumat amb el dany extra progressiu de foc. Aquesta variant va sortir en el Dlc The Legends of the Lawn.
 Arqueòleg: Variant que va aparèixer en dlc Zomboss down ataca amb una escopeta moderada de tir i vària el seu dany depèn la distància. El seu carregador "Excavador" de 12 pepas d'or per carregador. Fa entre 8-14 punts de dany a llunyania, a distància mitjana o propera entre 15-28 punts de dany.És considerat per molts seguidors del joc com el pitjor personatge de la categoria.

All-Star 
El All-Star és el zombi amb més salut i és ofensiu, habilitats ofensives i defensives, variat i tanc pesat (pel que rivaliza planta carnívora), totes les armes de tots els personatges d'aquesta classe són automàtiques i es sobrecalientan després d'un ús continu, però es tornen a refredar i es poden tornar a usar, les seves habilitats són aquestes:
 Pateo de zombidito: Aquesta "bomba" és un zombidito ple d'explosius i letal, va per sòl i el seu ús és ràpid i instantani, no obstant això en algunes ocasions pot desviar-se, fa 175 punts de dany i s'usa per a distàncies curtes o per assaltar als enemics. Utilitza-ho contra diversos rivals per millorar el seu acompliment i efectivitat.
 Bomba llarga:Aquesta bomba és com el pateó de zombidito però aquest no avança per sòl sinó que per l'aire, el seu ús és més per a mitjana distància, recarrega més ràpid que el Pateo de zombidito però solament fa 150 punts de dany en comptes de 175 i aquest no explotés fins que xoqui amb alguna superfície. Activa-la quan hagin moltes plantes amuntegades a mitjana distància.
 Placaje en carrera: El jugador envesteix veloçment a una o diverses plantes que estiguin enfront d'ell, causa 50 punts de dany i ho eleva per l'aire i atordeix a la planta una mica, pots usar-ho per escapar de les feroces plantes carnívores i també per salvar-los la vida als aliats de ser devorats per aquestes.
 Ultra-placaje: És el mateix que el placaje normal, solament que el seu recarrega és més lenta (d'habilitat) però causa més dany(75 punts).
 Escut de maniquies:Uns escuts de maniques, té uns 200 punts de salut i pots col·locar 2 escuts per recarrega i 4 alhora, ideal per amagar-se de les plantes o per cobrir-te mentre captures un jardí o revius a un aliat caigut en combat en el multijugador.
 Escuts d'esquer: Aquests escuts són molt més febles que els altres escuts i tenen uns 25 punts de salut però pots col·locar 4 escuts alhora, s'usen més per cobrir al jugador i els seus aliats (d'aquí el seu nom), i no per protegir-se pel ja esmentat anteriorment.

Variants del All-Star 
 All-Star: Variant Estàndard d'aquesta categoria, dispara el seu canó de futbol que no té limiti de munició, però la seva arma després d'un temps de tret es sobrecalienta. La seva cadència de tir és veloç i fa entre 8-12 punts de dany a més de "saturar" a l'enemic. Tots els All-Stars tenen 200 punts de salut.
 Estel de Cricket: Variant de foc del All-Star, dispara ràpidament des del seu canó "Destructor boles en flames". El jugador de Cricket fa entre 4-8 punts de dany, sumat al dany progressiu de foc.
 Portera estavella: Variant de gel de la categoria, dispara veloçment des del seu canó de "Discos Gelats". El portera estavella té una cadència molt veloç, però fa un dany molt baix entre 2-8 punts i després d'una curta quantitat de trets en una planta la immobilitza i impedint-la usar habilitats per poder escapar.
 Estel del golf: Variant del All-Star que va sortir en LEGENDS OF THE LAWN, dispara des del seu "Canó de Golf". La seva cadència és elevada, i vaig poder disparar tant des de rangs llunyans i propers provocant entre 3-8 punts de dany de maneracontinua i eficaç.
 Estel del Beisbol: Variant que es debloqueja portant la categoria a nivell 10, dispara des del "Canó boles de beisbol". Dispara amb cadència igualita al All-Star, fa mal de 3-8 punts de dany i podent fer crítics continus de 12 fàcilment.
 Estel de l'Hoquei: Variant de l'Hoquei All-Star, dispara ràpidament des del seu canó "Lanzaguantes fétidos". Fa entre 2-6 punts de dany, la seva arma es sobrecalienta massa ràpid però la mira es manté estàtica o millor dit quieta. Considerat per molts seguidors com el pitjor de la categoria pel seu poc dany i pel seu sobrecalentamiento molt veloç.
 Estel del Rugbi: Variant de dany en àrea, dispara des del seu canó "Llança-pilotes de foc". El seu tir és més lent, el més lent en disparar de la categoria dels All-star però fa entre 8-10 punts de dany i té un petit dany en àrea com l'enginyer.
 Estel de la lluita lliure: Variant del All-Star, dispara unes duríssimes figuritas d'acció de boxadors des del seu potent canó "Martinet de nit". Igual que l'estel del Rugbi dispara més lent però ho conpensa amb danys que fan entre 12 a 25 punts de dany per cada figurita d'acció disparada(aquest personatge apareix en el DLC de Zomboss down).

Maneres De Joc 
 Operacions De Jardí: És la manera més semblada al primer lliurament i és exclusiu per a plantes. En aquesta manera el jugador decidirà que lloc estarà el jardí a defensar(hi ha 3 opcions per mapa) on posteriorment haurà de protegir-ho de 10 onades de zombis, sent la 5 i la 10 de cap(apareixerà una màquina Tragaperras que triarà que caps sortiran). També estan les onades de missió(s'haurà de complir un objectiu per guanyar diverses monedes extra) i les especials(tematizadas amb algun tipus de zombi enemic en específic). Al final de les 10 onades el jugador haurà d'anar a la zona d'aterratge on ha d'escapar amb Crazy Dave que pilotea la seva casa rodant voladora perquè ho rescati sa i estalvi. Aquesta manera pot ser jugat fins per 4 jugadors en línia i 2 en pantalla dividida en temps real.
 Derrota Per Equips: En aquesta manera l'equip de les plantes i el dels zombis lluiten per ser el primer bàndol a vèncer a 50 oponents en una petita zona sense un límit de temps, reviure un aliat resta un punt al marcador enemic. En general són partides que duren de 2 a 5 minuts.
 Jardins I Cementiris: Per a aquesta manera l'equip de les plantes hauran de defensar els jardins que els zombis intentaran capturar en un mapa que s'estén amb cada captura. Les plantes tindran 5 minuts per defensar la seva base, si acabat aquest termini els zombis no van aconseguir capturar-la, acabés la partida amb victòria planta, però si hi ha un enfrontament a la base entre tots dos equips pel territori durant els últims segons, es donarà una breu prorroga. Si els zombis aconsegueixen capturar un jardí, les plantes hauran de defensar el que segueix. Cada jardí a capturar o defensar és un espantapajaros amb cara de lanzaguisantes, al voltant d'ell hi ha un cercle en el qual si hi ha mes plantes que zombis la barra de conquesta no augmentarà, però si és el cas contrari ira creixent progressivament. D'altra banda els enginyers hauran de construir teletransportes que ajudessin al seu equip a anar a la següent base més ràpid, ja que els jardins de les plantes estan molt lluny i trigarien molt sense la seva ajuda. L'última base és un objectiu el qual els zombis hauran de complir (depenent d'en què mapa estan tots dos equips) i les plantes evitar que això succeeixi defensant-ho per guanyar i salvar-ho de la seva trista destinació.
 Derrota Confirmada: És similar a Derrota Per Equips, solament que aquesta vegada en vèncer a un rival sortirà un orbe el qual augmenta un punt al marcador de l'equip contrari i reduirà un punt si és pres per un aliat, el primer bàndol que prengui 50 orbes bojos en derrotar els seus adversaris guanyés la partida.
 Suburbination: Hi ha 3 bases escampades en el mapa el qual les plantes i els zombis hauran de capturar, si un equip aconsegueix capturar la tres bases guanyés un bonus de suburbination (10 monedes cada 3 segons). Hi ha 2 barres que representen la conquesta de cada equip, si una d'aquestes barres arriba al seu límit(100 punts de conquesta), aquest equip guanyés la partida.
 Bomba Gnom: Cada equip té 3 bases, passat uns segons apareixerà la "bomba gnom" en un lloc predeterminat i si aquesta és presa per un jugador, ell o ella haurà de portar-la a una base enemiga. Quan la "bomba gnom" aquesta en una base, trigués 20 segons a explotar, mentrestant l'equip al que li correspon aquest jardí o cementiri hauran de desactivar-la i l'equip rival defensar-la fins que aquest termini culmini. Guanyés l'equip que hagi destruït mes bases enemigues en un termini de 15 minuts, aquest temps acabés abans si tres bases d'un mateix bàndol van ser perdudes. Si culminats els 15 minuts tots dos equips empaten, es procedirà a una mort sobtada.
 Bandits De Tacs: Els zombis intenten robar la preuada col·lecció de tacs de Dave i les plantes protegir-la a com de lloc. Per a això els zombis han de prendre el tac que aquesta en el carret de tacs, valgui a la redundància, i portar-ho a la nau del Doctor Zomboss en un termini màxim d'alguns minuts.
 Manera Barrejada: Es combinen totes les maneres de joc (excepte Operacions De Jardí), cada partida serà d'una manera de joc diferent, és idoni per als usuaris que no saben decidir que manera jugar.

Tenda d'Adhesius 
És una tenda virtual del joc que ven diversos sobres de diferents usos i preus, els articles que surten en aquests sobres és aleatori, aquests són:
 Sobre De Reforços : En ell venen 5 consumibles per a plantes i zombis (plantes de test i zombis per invocar), costa 1000 monedes i és el més barat i simple de tots. És de color verd i en el sobre apareix dissenyat el Bonk Choi.
 Sobre Supegenial: És una combinació de 7 articles de personalització (cascos, creixements orgànics, aspecte d'armes, etc) i consumibles per a plantes i zombis, costa 5000 monedes. És de color vermell i en l'apareix dissenyat un Soldat Zombi amb un casc de personalització.
 Sobre Boig: En ell venen una combinació de 7 articles de personalització, consumibles, millores de personatge i peces de personatge, costa 10000 monedes. És de color blau i en l'apareix dissenyat un Pèsol De Gel.
 Sobre Supremium: És un dels sobres mes comprats pels jugadors, en ell venen una combinació de 9 articles de personalització, millores de personatge, peces de personatge, consumibles i Estels D'Ometre Repte (aquestes últimes no són garantides, però en completar els personatges i les seves respectives millores poden aparèixer diverses), però aquesta alguna cosa car perquè costa 20000 monedes,és de color negre amb daurat i en l'apareix dissenyat el Zombi Disc amb els seus ballarins suplents.
 Sobre PLANTINCREIBLE: És una combinació de 9 articles de personalització, consumibles, peces de personatges i millores de personatges, en est sobre solament venen articles per a les plantes. Cuesta 20000 monedes, és de color negre amb daurat i apareix en la portada del sobre Crazy Dave.
 Sobri Del Doctor Zombi Venjatiu: En ell venen 9 articles exclusius per als zombis, en est surten articles de personalització, consumibles, peces de personatges i millores de personatges, igual que amb el sobre PLANTIINCREIBLE, aquest també costa 20000, és de color negre amb daurat i en ell aquesta el Dr Zombi en la portada del sobre.
 Sobre De Personatges Espectaculars: Aquest sobre et garanteix el desbloquejo de les peces d'un personatge complet (o sigui 5 parts), és el sobre més car de tots, ja que aquest costa 40000 monedes i en l'apareix l'ombra d'un girasol i és de color negre i mitjà blau fort i en la portada del sobre, quan s'hagin obtingut tots els personatges del joc, aquest sobre desapareixerà del joc, ja que no l'hi tornarà a necessitar mai.
 Sobre de Zomboss Down: En ell ve una combinació de 7 articles de personalització, consumibles i peces de personatge del DLC Zomboss Down, costa 20000 monedes i en la portada del sobre apareix la Tropa Aèria i és de color negre amb plata
 Sobre de The Legends Of The Lawn: És un sobre amb una combinació de 7 articles de personalització, consumibles i peces de personatge del DLC The Legends Of The Lawn, costa 30000 monedes,en la seva portada apareix el Cactus Jade i és de color verd fort.
 Sobre amb Lluentor increible: En aquest sobre ve una combinació de 5 articles de personalització de luxe(d'or, de plata, entre altres), aquests articles són exclusius d'aquest sobre i en comprar-los s'augmenta la possibilitat d'obtenció d'Estels d'Ometre Repte en tots els sobres que costin 20000 monedes, aquest sobre costa 30000 i en la seva portada aquesta un científic amb un casc d'or i a més és de color groc,negre i plata.

Mèrits En Partides 
Després de cada ronda en alguna manera en línia, els jugadors hauran d'esperar 1 minut perquè comenci la següent, mentre ho fan, poden comprar adhesius, veure les seves estadístiques de jugadors derrotats, vegades K.O, aliats reviscuts, etc, i també poden visualitzar els noms de tots els jugadors posats en 2 taules (de plantes i de zombis), solament alguns jugadors podran tenir una insígnia de mèrit, les quals són:
 Maestro De la Derrota: Se li atorga al jugador que va vèncer a més rivals durant la partida, aquesta té un crani morat com representacion, però no és un mèrit fàcil d'obtenir pel ja esmentat anteriorment, per a aquest "gesta" també valen els jugadors derrotats amb alguna habilitat, no expliquen Zombis i Plantes que siguin bots (personatges manejats pel joc).
 Maestro De la Ratxa: Sera rebuda pel jugador que hagi tingut la ratxa més alta de la partida (derrotar diversos jugadors sense ser vençut per algun enemic), la ratxa s'acabés quan el jugador sigui vençut per un altre del bàndol oposat (així i tot ho revisquin) o decideixi reaparèixer, és la medalla més difícil d'aconseguir segons molts seguidors del joc. La insígnia del mestre de la ratxa està representada per un espiell de franctirador de color blau.
 Maestro De la Curació: Se li atorga al jugador que hagi estat el que més guareixo als seus aliats durant el transcurs de tota la partida, és la insígnia més fàcil d'obtenir segons diversos fans del joc, no solament el Girasol o el Científic poden guarir, sinó també els altres personatges, però per poder fer-ho han d'usar Flores Curativas (plantes) o Zombis Curativos (zombis), encara que aquests últims solament es poden ocupar en Operacions De Jardin, Bandits de Tacs o Jardins I Cementiris. Aquesta insígnia està representada per un cor taronja.
 Maestro Del Reviure: Per aconseguir-la s'ha de ser el jugador que més va reviure als seus aliats durant la ronda de joc, el Girasol i el Científic són els personatges idonis per a aquest treball, doncs són els personatges que més ràpid poden reviure als seus aliats en els seus respectius equips. Aquest mèrit està representat per una creu vermella.
 Maestro De les Assistències: Se li atorgués al jugador que hagi obtingut mes assistències (ajudar els aliats a vèncer als enemics, sense donar-los el cop final, el qual indiqués que ho vas derrotar) dins de la ronda, està representada per un estel de cinc puntes de color verd llimona.
 Maestro Del Primer Cop: Per aconseguir-la, s'ha de ser el jugador que anés el primer a vèncer a un altre jugador rival, és una de les insígnies més difícils d'obtenir, i en fer-ho se li donarà 250 monedes al jugador, aquest mèrit està representat per un raig vermell.

Mapes

Mapes Petits 
 Viver: És un petit carrer envoltat de cases i carrerons, al centre del mapa es troba un viver(o també anomenat hivernacle) que és el més característic del mapa, d'aquí el seu nom.
 Ciutat Mossegada: És un lloc ple d'establiments comercials, anuncis i carreteres, just al centre del mapa es troba una estàtua de Dave muntat en una Planta Carnívora.
 Ribes Sharkbite: És la zona de platja de Suburbia i el mapa més gran d'aquesta categoria. Als seus límits hi ha una gran badia i al centre hi ha diverses cases de fusta i alguns establiments de comerç.
 Terreny Del Dr.Zomboss: Com el seu nom ho indica, aquesta zona és propietat del capdavanter dels zombis, gairebé al centre de l'àrea es troba una mansió i molts arboles podats amb forma de zombis enfront d'ell, a l'esquena d'aquest immoble hi ha una zona plena d'arbres foscos i un jardí de carabasses a l'esquerra de la propietat.
 Pis Dels Afores: És una zona urbana amb pastura, cases de maó i rodants i una carretera que creua el mapa. A causa que hi ha tants sostres en què posicionar-se és comú veure jugadors "campejant"(quedar-se en una sola posició i atacar).
 Jewel Juntion: És una zona plena de sorra i construccions de fusta, al centre del mapa hi ha una mina i sota ella hi ha una petita àrea amb gemmes de colors, just al centre del mapa hi ha una via de tren en la qual passés dita mitjana de transport, cada cert temps sonés un xiulet segons abans de la seva arribada, per la qual cosa si un jugador és aconseguit serà eliminat però si es juga Operacions de Jardí en aquest mapa no apareixerà el tren 
 Port Scayling: El més característic del mapa és el seu gran vaixell pirata immòbil de color vermell que aquesta al centre del mapa. En un extrem d'aquest vaixell hi ha una zona amb diverses cases de fusta i sòl de concret, mentre que en l'altra plena de terra amb alguns immobles i una petita font.
 Crash Course: Igual que les altres zones, aquesta també aquesta urbanitzada i una carretrea llarga la recorre. A la zona en la qual hi ha un camp de golf aquesta la nau del Doctor Zomboss estavellada, d'aquí el nom del mapa.

Mapes Grans 
(Exclusius De Jardins I Cementiris)
 Calli Principal: És un llarg carrer amb diverses cases, establiments i anuncis. Els jardins més difícils de capturar segons els afeccionats són el segon, tercer i cambra. L'objectiu final dels zombis consisteix a col·locar 4 explosius Z4 per evitar que el Cogombre Tàctic enlairament i caigui en el Terreny Del Dr.Zombi.
 Canó Cactus: Els zombis van fer un aterratge forçós en el Canó Cactus amb l'objectiu de destruir la base secreta de les plantes que està oculta en un camp de golf. La zona en començar aquesta plena de sorra i roques però a partir del segon jardí d'ara endavant hi ha diverses cases i algunes carrteras que la creuen. Solament hi ha un jardí que és molt difícil de conquistar, el tercer. L'objectiu final dels zombis consisteix a arrossegar una bola gran explosiva de golf amb rodes fins al clot final.
 Pujols Trenqués-ràbies: El mapa comença amb un cementiri, passa per una llarga zona amb cases i carreteres i concloent en la gran mansió de Dave. Els zombis planegen conquistar-la, i si això aconseguís passar, Dave haurà de viure als carrers. L'objectiu final dels zombis és colar-se 5 vegades(jugadors de l'equip, perquè no hi haurà suport de bots en aquest moment), la distorsion d'energia del científic és idònia per a la missió. Tots els jardins són fàcils de capturar en aquest mapa.
 Ribes Driftwood: La Megaflor és la guardiana de la costa i els zombis planegen destruir-la, podran evitar-ho les plantes? És el mapa de platja de Jardins I Cementiris i aquesta ple de cases de fusta i establiments comercials. L'objectiu final dels zombis consistirà a llançar-se amb uns canons per dirigir-se a l'illa on aquesta el far on aquesta la Megaflor i destruir-la. Segons els afeccionats el jardí més difícil de capturar és la cambra i un dels millors mapes del joc.
ACLARIMENTS
 Solament Jewel Juntion, Crash Course i els mapes de Jardins I Cementiris són els que tenen variació nocturna.
 Els mapes de Jardins I Cementiris són 7 vegades més grans que els altres.
 El mapa Canó Cactus solament té 6 objectius per capturar o defensar i no 7 com els altres d'aquesta manera.

Contingut Descargable 
El títol va comptar amb algunes actualitzacions(o també anomenats DLC) que a diferència d'altres videojocs, aquestes són gratuïtes. Entre elles tenim:
 Garden Variety: El paquet agrego una nova manera de joc, Bomba Gnom, el mapa Ciutat Mossegada, més de 100 articles de personalització, habilitats personalitzades per a plantes i zombis i nous zombis pirates per invocar(o com a enemics en Operacions De Jardí).
 Zomboss Down: Va introduir un nou mapa per Jardínes I Cementiris, Canó Cactus, 8 nous personatges, més articles de personalització i es va augmentar el nivell màxim possible dels personatges.
 Tactical Tac Party: Va incloure un nou mapa, Jewel Junction, la manera Derrota Confirmada, 2 nous personatges patrocinats per Aquafina, la manera barrejada, 5 reduccions i 4 augments de personatges(o també anomenats "nerfeos" i "buffeos"), 8 noves onades de zombis i un nou objectiu per Operciones De Jardí i es va corregir un error el qual provocava que Faraó Del Sol disparés molt ràpid.
 Suburbination Pack: El paquet va introduir un nou mapa, Crash Course, una nova manera de joc, Suburbination, més articles de personalització, un nou personatge(Pèsol Plasma), noves onades especials i un nou cap per a Operacions De Jardí.
 Cheetos Pack: L'actualització està tematizada amb la mascota de Cheetos i va introduir dos nous personatges, Carnívora Chester i Doctor Chester, així com noves habilitats "de formatge" per a les classes de Planta Carnívora i Científic. Va començar com una promoció exclusiva para I.I.O.O., però poc temps despúes va arribar a tots els jugadors de totes les plataformes.
 The Legends of the Lawn: Va portar amb si 7 nous personatges, nous articles i conjunts (acsesorios que units formen una disfressa) de personalització, nous zombis per invocar i plantes de test de suport, noves onades especials i una missió(la de piratejar els "Trianguladores") per a la manera Operacions De Jardí i finalment 5 "nerfeos" i 4 "buffeos".

Manera Cap 
La manera cap és una classe de joc que pot ser ocupada en tots dos bàndols per un sol jugador en l'equip per recolzar-ho, cal esmentar que també es pot jugar aquesta manera al costat d'una Tablet que tingui més de 8 polzades, però no hi ha albirament, per usar-la s'haurà d'ocupar una aplicació.

Mecànica:
 Moure el cursor del ratolí (PC) o el Joystick (PlayStation 4 i Xbox One) que aquesta a manera de punter per recollir sols (Dave) o Sesos (Zomboss).
 Tens 2.000 punts de salut, una vegada derrotat el cap no pot tornar a ser utilitzat per alguns minuts. La derrota del cap atorgarà 250 monedes a tots els integrants de l'equipo rival.
 Cada habilitat té un determinat cost, una vegada usat s'haurà d'esperar cert temps per tornar a ocupar-ho.
 Curació: Desplega torretes que donen petits cors que pot guarir als jugadors en batalla, valgui a la redundància.
 Atac aeri: La casa rodant voladora (Dave) o el Dirigible Motoritzat (Doctor Zomboss) deixa anar blats de moro/cons que exploten en una certa àrea similar al dron cactus/enginyer, és idoni col·locar-ho en bases enemigues.
 Acte-Reviure: Mana una torreta que té l'habilitat de ressuscitar a una planta o zombi caigut en combat, en caure, el jugador haurà d'esperar pocs segons perquè sigui reviscut, no obstant això la torreta pot ser destruïda per algun rival; és l'habilitat que més temps triga a recuperar-se.
 Albirament: Dispara en un lloc una antena amb la qual podràs visualitzar a qualsevol personatge proper durant alguns segons. És perfecta col·locar-la en les teulades posat que aquí molts jugadors rivals pensaran que és una simple antena decorativa de la casa i no li pararan esment.
Exclusiu:
 Solament es pot usar en Multiplayer(realment es pot en totes les maneres, inclusivament en Operacions de Jardí, però resulta contraproduent) i solament pot usar-ho un jugador, no pot haver-hi més d'un cap en el mateix equip i al mateix temps, però si un cap per bàndol.
 La manera cap és exclusiu para PC, PlayStation 4 i Xbox One, versions inferiors com la PlayStation 3 i Xbox 360 no tenen aquesta modalitat per qüestions tècniques.

Curiositats 
 És il·lògic que les plantes puguin ser greument danyades amb electricitat, ja que en la vida real les plantes són resistents davant les descàrregues elèctriques; igualment amb els zombis, ja que són éssers que estan morts.
 En el mapa Port Scayling ,si dónes una combinació de les fletxes(A dalt, A baix, Esquerra, Dreta, les mateixes per als gestos i burles) endins del vaixell, just en la proa (part davantera d'un vaixell) es podrà observar durant alguns segons a un megalodon al lluny del mar.
 En el joc original, Plantes contra Zombis, l'almanac de les plantes esmenta que Girasol li agrada molt ballar i en Plants Vs. Zombies: Garden Warfare, la mayoria dels seus gestos són combinacions de moviments que formen balls.
 El cactus del futur i el pèsol comando podrien ser referències als protagonistes emblemàtics de les pel·lícules Terminator i Rambo respectivament, inclusivament el cactus del futur porta posada una jaqueta negra similar a la qual uso Terminator, mentre que el pèsol comando porta una banda groga en el seu cap, i Rambo la portava en el seu front i aquesta és vermella en comptes de groga.
 En el mapa de la manera Jardins i Cementiris, Calli Principal, en algunes zones es poden veure diferents anuncis on surt el zombidito en la seva forma humana (abans d'haver estat infectat), i és l'únic zombi del qual es coneix l'aparença en aquest estat.
 En el mapa Ciutat Mossegada, prop de l'estàtua de Dave muntat en la planta carnívora, hi ha un restaurant que té la cara de Girasol, solament que molt més gran i vermella, igualment en aquest mateix establiment porta el nom Visqui Les Veggies, això és una clara referència a la cançó d'Elvis Presley anomenada Visqui Las Vegas.
 En el mapa Terrè del Dr Zombi, darrere d'uns arbres que estan a esquena de la base del Dr Zomboss, es pot veure la figura de Slender Man, una de les majors icones dels creepypastas, la millor manera d'apreciar-ho és usant l'acostament del Cactus de Camuflatge, ja que és el personatge amb el millor zoom del joc.
 En el mapa Ribes Sharkbite, a la zona on hi ha cases (les de fusta), també hi ha un quiosc tancat el qual té un rètol amb un dofí dissenyat en el qual està escrita la frase What´s Up Doc?, que en castellà vol dir Que Hi ha De Nou Vell!, la frase emblemàtica d'un dels majors personatges de les caricatures, Bugs Bunny.
 El Soldat Zombi i Científic Zombi van donar la seva primera aparició en aquest títol de la saga.
 Cactus Del Futur i Carnívora Bolido són els únics personatges de l'equip de les plantes que estan basades en màquines.
 La versió del joc durant la seva presentació en l'I3 del 2013 és molt diferent a la versió final, ja que es pot notar que el HUD(marcador de personatges com a salut, munició, etc) era molt diferent, possiblement era un prototip o una version beta d'aquest HUD.
 El Zombi Ataud, el Zombi Latrina i el Barril Pirata tenen una arma que rares vegades usen anomenat Làser De Mala Qualitat, la probabilitat que ho usin és molt baixa, malgrat el nom, aquesta és letal, igualment els zombis normals poden llançar pedres a l'enemic encara que també rares vegades ho llançaran. No es recomana danyar-los amb Papapums o Bombes De Frijol, ja que ho resisteixen molt bé, l'òptim seria disparar-los en els peus o en el cap; una altra bona idea és usar les Pinchohierbas de les carnivoras i evitar empassar-se els seus escuts des de l'esquena.
 Durant un dels avançaments del joc apareix una de les habilitats de l'enginyer eren treure torretes de defensa robòtiques, no obstant això en el joc final aquesta habilitat va ser reemplaçada pel DRON Zombot.
 En el joc Battlefield 4 en el mapa Clarejar, si et dirigeixes a la segona base d'assalt, al fons d'un gran edifici, es pot veure un curiós peluix amb forma d'un Lanzaguisantes de Garden Warfare.
 La classe més usada i amb la qual els jugadors se senten més còmodes és el Soldat, inclusivament en una taula de registre que Pop Cap publico, van sortir en els resultats que efectivament el Soldat és el preferit per la majoria dels usuaris, sent el Supercomando la variant mes triada i popular entre els Zombis.
 En el mapa de la manera Jardins i Cementiris, Ribes Driftwood, en el segon i tercer jardí, es poden veure alguns edificis amb uns rètols amb el títol Porous Bob, donant una clara referència a Bob Esponja (personatge).
 El Girasol des dels seus inicis no era una planta d'atac o defensa, no obstant això en Garden Warfare ja pot defensar-se, a més que es va agregar la funció de ser el metge de l'equip amb el Raig de Curació i la Máceta de Curació.
 Si a la Carnívora Blindada es posa l'article de personalització "Home De Sorra", i se li agrega el Gir Rocker com a burla, potser podria ser referència a la cançó Enter Sandman de la popular banda Metallica.
 En el mapa de la manera Jardins i Cementiris, Calli Principal, entri en cambra i cinquè jardí prop de la tenda de hamburgesas hi ha un cinema que està tancat, si t'hi dirigeixes, podràs trobar uns pòsters anunciant la pel·lícula fictícia trucada Pants vs Blondies, la qual cosa en castellà significaria Pantalons contra Rosses, això és una clara paròdia al propi videojoc.
 El Químic i l'Agent Pèsol van sofrir canvis en una de les actualitzacions amb l'objectiu d'equilibrar les seves virtuts reduint-li la munició(Químic) i la salut(Agent Pèsol).
 En el mapa Jewel Juntion de nit, prop d'unes cases de fusta que estan en un dels extrems del mapa, si mires al cel, podràs apreciar una constel·lació que forma la cara de Dave, el líder de les plantes. En aquest mateix lloc, hi ha un petit domicili que té un rètol amb la taula de creació del famós videojoc Minecraft.
 En el videojoc d'acció de zombis, Left 4 Dead, la segona campanya (etapes de la història) porta per nom Crash Course, el mateix nom d'un dels mapes de Garden Warfare. Igualment, en la manera Operacions de Jardí, en culminar les deu onades les plantes són rescatades per Crazy Dave salves i sanes, similar al final de cada fase dins de Left 4 Dead.
 En el mapa de la manera Jardins i Cementiris, Ribes Driftwood, en el segon jardí, al lluny de la zona de reaparició de les plantes es pot apreciar una illa similar a l'illa Initia ,el lloc d'origen de Link, el protagonista del videojoc The Legend of Zelda: The Wind Waker , inclusivament hi ha un mirador i un pont que també hi havia en aquesta mateixa illa. A la mateixa àrea de reaparició hi ha un vaixell de color vermell que podria ser una referència al Mascaró Rojo, un altre dels personatges d'aquest joc esmentat anteriorment; no obstant això no hi ha forma d'entrar a l'illa, ni tan sols usant el DRON del Cactus o de l'Enginyer, ja que el joc no et permetrà aconseguir-ho ni tampoc fer-ho (en la pantalla apareixerà que aquestes fora del terreny i sinó t'allunyes d'aquí en 5 segons el DRON s'autodestruirà).

Desenvolupament 

Plants vs. Zombies: Garden Warfare va ser presentat per primera ocasió en l'esdeveniment de la Electronic Entertainment Expo 2013 com a part de la conferència donada per la companyia propietària de PopCap Games, Electronic Arts, que havia informat amb anterioritat l'avís imminent d'aquest nou lliurament que va tenir lloc dies enrere previ al seu anunci. El joc està desenvolupat íntegrament pel motor gràfic d'EA, Frostbite 3, que cal destacar pel seu gran rendiment físic capaç d'embolicar al mateix joc en un ambient més sòlid dins d'aquest.

Anteriorment, EA havia reportat que sortiria per a les consoles de Xbox 360 i Xbox One. Però, també va dir que ho estaria en PC (Microsoft Windows) per a l'estiu de 2014. El seu format de sortida va ser pel mitjà físic i descargable en les plataformes de Microsoft, que la mateixa companyia ha nomenat com la seva "gran sòcia", a causa que era "molt més que una gran part de l'etapa inicial en el desenvolupament de les plataformes Xbox, i que va ser una forma natural para [ells] el treball de la plataforma".

Encara que, també hagi declarat que ho estarà per PlayStation 3 i PlayStation 4. I es va llançar per a aquestes plataformes el 21 d'agost.

Llançament 
Des d'un inici, el joc estava previst llançar-se el 18 i 20 de febrer de 2014 en exclusiva per Microsoft Windows, Xbox 360 i Xbox One. Però, EA va donar a conèixer el 6 de gener de 2014 que estaria disponible el 21 i 25 d'aquest mateix mes per a les consoles de Xbox 360 i Xbox One a Europa i Amèrica del Nord, respectivament. Per a la versió en digital, la companyia ho va posposar fins al 27 de febrer del mateix any. Però, poc després havia endarrerit la seva data per a PC fins al 26 de juny. Posteriorment per a les versions de PlayStation 3 i PlayStation 4, va sortir el 21 d'agost.

Recepció

Presentació en la I3 2013 
Plants vs. Zombies: Garden Warfare va ser rebut amb crítiques altament positives per part dels crítics professionals així com del públic assistent en general durant la seva presentació en la I3 2013obtenint així molta estima per part de la presentació.

Crítica 
Plants vs. Zombies: Garden Warfare va ser rebut amb crítiques molt positives per part dels mitjans lloant la seva senzilla i altament còmoda jugabilitat i elements en el sistema però criticant sobretot el seu límit de pantalla dividida de 2 jugadors per al joc i les seves maneres de joc perquè gairebé tots són en multijugador online.

Ja des del seu llançament, va obtenir una qualificació de 8.5/10 per part de GameZone i, una altra, de 3.5/5 per Hardcore Gamer. D'altra banda, IGN li va donar una puntuació "bona" de 7.8/10. També ho va ser 3DJuegos, que rebent-ho amb una mitjana "interessant" de 7.0/10 per part de la pàgina i un altre "excel·lent" pel fòrum de 8.6/10, va tenir una gran acceptació per donar-li un seguiment a la franquícia.

Referències 

Videojocs d'Electronic Arts
Videojocs per a PlayStation 3
Videojocs per a Xbox 360